Maesso ist der Familienname folgender Personen:
 Jerónimo Maesso (* 1958), spanischer Komponist und Pianist
 José Gutiérrez Maesso (1920–2016), spanischer Filmregisseur, -produzent und Drehbuchautor
 Luisa Maesso (* ?), spanische Sängerin (Mezzosopran)